Маріо Додик (босн. Marijo Dodik, нар. 18 лютого 1974, Сараєво, СФРЮ) — боснійський футболіст.
 Мілорад Додік (серб. Милорад Додик / Milorad Dodik; нар. 12 березня 1959(19590312), Лакташі) — президент Республіки Сербської (також колишній прем'єр-міністр).